Neyagawa (寝屋川) je grad u Japanu u prefekturi Osaka. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 241.825 stanovnika.

Zemljopis

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 241.825 stanovnika.

Vanjske poveznice 

Gradovi u Japanu